Plešivec – wieś na Słowacji
 Plešivec – wieś w Słowenii
 Plešivec – góra w Karkonoszach, wys. 1210 m npm
 Plešivec – szczyt w Rudawach, wys. 1028 m npm